Reprezentanci Nowej Zelandii po raz pierwszy oddzielnie pojawili się na letnich igrzyskach olimpijskich w 1920 roku. Na igrzyskach w roku 1908 i 1912 występowali wspólnie z reprezentacją Australii jako Australazja. Od zawodów w 1920 roku startują nieprzerwanie na wszystkich igrzyskach.

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja według dyscyplin

Bibliografia 
 

!